Георгиос Калафатис (, , ; около 1652 года — ) — греческий профессор теоретической и практической медицины эпохи итальянского Возрождения Работал в основном в городах Падуя и Венеция в XVII веке.

Биография 
Георгиос Калафатис родился на острове Крит в 1652 году, в городе Ханья. Его отец принадлежал состоятельной местной греческой семье, которая происходила из императорской византийской семьи.

В своей ранней карьере Георгиос изучал медицину и переехал в Италию, чтобы продолжить своё образование. Поступив в Падуанский университет в 1679 году, он стал профессором практической и теоретической медицины, в возрасте всего лишь 29 лет.

В 1682 году Калафатис переехал в Венецию, где написал свою работу Trattato sopra la peste. Здесь он познакомился и женился на Alba Caterina Muazzo, венецианке из аристократической семьи. В 1692 году он стал членом Академии дей Риковрати Падуи.

Умер 9 февраля 1720 года в Падуе и похоронен вместе со своей женой в Базилике.

См. также 
 Греческие учёные Возрождения

Примечания 

Родившиеся в 1650-е годы